Мужской турнир по баскетболу на летних Олимпийских играх 2020 года проходил с 25 июля по 7 августа 2021 года. В соревновании приняли участие 12 сборных, разбитых на 3 группы. Матчи мужского турнира проходили в Сайтама Супер Арене в Токио. Действующими олимпийскими чемпионами являлись баскетболисты США.

Составы

Медалисты

Квалифицированные команды

Жеребьёвка 
Жеребьёвка состоялась 2 февраля 2021 года.

Посев

Соревнование

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Рейтинг третьих команд 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=40|Место
!width=180|Команда
!width=40|
!width=40|
!width=40|
!width=40|
!width=40|
!width=40|
!width=60|Очки
|-bgcolor=#ccffcc
| 1
|align="left"||| 3 || 1 || 2 || 268 || 276 || -8 ||4
|-bgcolor=#ccffcc
| 2
|align="left"||| 3 || 1 || 2 || 257 || 273 || -16 || 4
|-bgcolor= 
| 3
|align="left"||| 3 || 1 || 2 || 245 || 294 || -49 || 4
|}

 Плей-офф 
 Посев 
После соревнований в группах команды будут поделены на 4 сеяные и 4 несеяные. По результатам этого посева будет составлена сетка плей=офф.

 Четвертьфинал 

 Полуфинал 

 Матч за 3-е место 

 Финал 

Итоговое положение команд

 Статистика 

 Индивидуальная статистика Очки за игруПодборы за игруПередачи за игруБлок-шоты за игруПерехваты за игру Наивысшие индивидуальные показатели в одной игре 

 Командная статистика Забитые очкиПодборыПередачиБлок-шотыПерехватыЭффективность'''

Награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт